

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Olchowo – przysiółek osady Kaskajmy w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Olchowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów 
 Olchowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Inne 
 Olchowo – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Roś

Zobacz też 
 Olchowa